Hercus ist der Familienname folgender Personen:

 Luise Hercus (1926–2018), deutsch-australische Linguistin
 Mike Hercus (* 1979), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler